Aldeanueva de Barbarroya, commune de la province de Tolède, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ; 
 Aldeanueva del Camino, commune de la province de Cáceres, dans la communauté autonome d'Estrémadure ;
 Aldeanueva del Codonal, commune de la province de Ségovie, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Aldeanueva de Ebro, commune de la communauté autonome de la Rioja ;
 Aldeanueva de Guadalajara, commune de la province de Guadalajara, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Aldeanueva de San Bartolomé, commune de la province de Tolède, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Aldeanueva de Santa Cruz, commune de la province d'Ávila, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Aldeanueva de la Serrezuela, commune de la province de Ségovie, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Aldeanueva de la Sierra, commune de la province de Salamanque, en Castille-et-León.